Iglesia de Santiago del Arrabal puede hacer referencia a:

 Iglesia de Santiago del Arrabal, templo católico en la ciudad de Toledo (España).
 Iglesia de Santiago del Arrabal, templo católico en la ciudad de Salamanca (España).